The New Game е четвърти студиен албум на американската метъл група Mudvayne. Албумът дебютира на 15-о място в класацията на Билборд 200 с 48 000 продадени копия през първата седмица и повече от 215 000 в САЩ до август 2009 г.

Състав 
 Чад Грей – вокали
 Грег Трибет – китара
 Раян Мартини – бас
 Матю Макдона – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Мъдвейн
Музикални албуми от 2008 година